Schmiedeberg peut désigner :
 Bad Schmiedeberg, une ville de Saxe-Anhalt, Allemagne ;
 Schmiedeberg, une commune de Saxe, Allemagne.
 Oswald Schmiedeberg, (1838-1921), médecin et pharmacologue allemand d'origine balte.